Falaschi ist der Familienname folgender Personen:

 Guido Falaschi (1989–2011), argentinischer Automobilrennfahrer
 Renzo Falaschi (1916–2004), italienischer Diplomat

Siehe auch:
 Figoni & Falaschi, französisches Karosseriebauunternehmen